

Lieux 
Locres en français, Λοκροὶ / Lokroi en grec moderne, Locri en italien et en latin, ou Llocrii en  peut désigner :
 Locres (Δήμος Λοκρών), dème (municipalité) de Phthiotide en Grèce moderne ;
 Locres (Locri), commune de Calabre en Italie ;
 Locres (Λοκροὶ Επιζεφύριοι), cité antique grecque de Calabre.

Personnes 
 Zaleucos de Locres (Ζάλευκος) serait un législateur grec des Locriens Épizéphyriens du 
 Xénocrite (Ξενόκριτος), le plus ancien poète connu en Occident (2e moi. VIIe s.), inventeur du péan, créateur de l’harmonie locrienne, un des 9 maîtres de la poésie lyrique grecque.
 Timée de Locres (Τίμαιος ο Λοκρός) serait un philosophe pythagoricien qui aurait vécu au 
 Philistion de Locres (Φιλιστίων) est un médecin grec de la première moitié du

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme